Dittersbach je německý název několika českých obcí:
 Dětřichov (okres Liberec)
 Horní Dobrouč (okres Ústí nad Orlicí)
 Jetřichov (okres Náchod)
 Jetřichovice (okres Děčín)
 Stašov (okres Svitavy)

Externí odkazy